Зали́в Свято́го Лавре́нтия (; ) — самый крупный на Земле эстуарий, место впадения реки Святого Лаврентия в Атлантический океан на восточном берегу Северной Америки.

С гидрологической точки зрения рассматривается как полузамкнутое море. Омывает берега Канады в провинциях Квебек, Нью-Брансуик, Новая Шотландия, Остров Принца Эдуарда, Ньюфаундленд и Лабрадор.

География и гидрография 
Согласно Британской энциклопедии, границы залива определяются морским эстуарием реки Святого Лаврентия (до острова Антикости) на западе, проливом Белл-Айл (между Североамериканским континентом и островом Ньюфаундленд) на севере и проливом Кабота (между Ньюфаундлендом и полуостровом Новая Шотландия) на юге. Воды залива омывают берега пяти из десяти канадских провинций.

Площадь залива, согласно Канадской и Большой Российской энциклопедиям, около 250 тыс. км² (Британская энциклопедия приводит намного меньшую величину — 155 тыс. км²). Глубина до . Объём воды составляет 35 тыс. км³. Как Британская, так и Большая Российская энциклопедия подчёркивают, что фактически данный объект представляет собой не просто речное устье, а скорее полузамкнутое море.

От Атлантического океана залив Святого Лаврентия отделяют острова Ньюфаундленд и Кейп-Бретон. Связь с океаном осуществляется через проливы:
 Кансо на юге, между островом Кейп-Бретон и полуостровом Новая Шотландия
 Кабота на юго-востоке, между островом Ньюфаундленд и островом Кейп-Бретон
 Белл-Айл на северо-востоке, между полуостровом Лабрадор и островом Ньюфаундленд.

Водообмен в заливе осуществляется по трём основным каналам:
 река Святого Лаврентия, средний расход пресной воды в устье которой составляет, по разным источникам, от  до  (во время приливов вверх по течению реки, наоборот, поднимается солёная морская вода)
 пролив Белл-Айл, в котором смешиваются не менее семи типов воды с солёностью от 27 ‰ до 34,5 ‰
 пролив Кабота, через который в залив поступают воды Атлантического и Северного Ледовитого океанов и стекает основная часть воды и льда из самого залива. Воды Атлантики по проливу Кабота несёт придонное течение, компенсирующее воду, истекающую из залива в поверхностных слоях.

Рельеф дна сформирован южной оконечностью Канадского щита и подводным продолжением на север Аппалачских гор. Наиболее глубокие участки акватории — канал Святого Лаврентия (тянущийся от устья одноимённой реки через пролив Кабота до кромки материкового шельфа), канал Минган (), тянущийся на северо-восток, и канал Эскимо (), тянущийся на юго-восток. Эти три канала занимают около четверти площади дна залива. Рельеф этой части акватории неоднороден и включает как более глубокий жёлоб Шалёр, так и повышения грунта (шельф Брадель-Банк) и даже острова. Ещё один важный компонент рельефа — подводные платформы, глубины над которыми могут быть менее . Крупнейшая из них — так называемая Акадийская платформа, расположенная полукругом между островом Кейп-Бретон и полуостровом Гаспе. Ещё три вытянутых платформы расположены в северной, дальней части основного осевого канала Святого Лаврентия. В акватории залива расположены два значительных острова — Антикости (в северо-западной части) и остров Принца Эдуарда (на юге).
 
Основное течение в заливе образует периферийный циклональный круговорот, в обход подводных платформ в северо-восточной части залива несущий воду в эстуарий реки Святого Лаврентия. Солёная вода с этим течением поднимается вверх по реке вплоть до Пуан-де-Мон и места впадения реки Сагеней примерно на 100 миль ниже города Квебека. Другое важное течение — течение Гаспе — несёт значительную часть стока реки Святого Лаврентия вдоль южного берега эстуария и мимо северной оконечности острова Кейп-Бретон, превращаясь в морское Новошотландское течение.

Несмотря на то, что течения перемешивают воду в заливе, в нём сохраняется расслоение. В центре залива выделяются три раздельных слоя — придонный (температура воды 3,4 °C, солёность 33,5 ‰), промежуточный (глубины порядка , температура 0,5 °C, солёность 32,5 ‰) и поверхностный, менее солёный и подверженный сезонным колебаниям температуры. Средняя температура воды в поверхностном слое зимой ниже −1 °C, летом до 15 °C. Солёность на северо-востоке до 32 ‰, к западу понижается до 12—15 ‰.

Приливы полусуточные, высотой до . С декабря по май залив покрыт льдом, формирование которого замедляется высокой солёностью и остаточным теплом массива воды; в результате для акватории характерно наличие плавучих ледяных полей, а лёд остаётся тонким до середины февраля. Пролив Кабота открывается для навигации на месяц раньше, чем пролив Белл-Айл.

Климат 
Климат муссонный. Холодные северо-западные ветры преобладают в зимний период, тёплые юго-западные в летний. Средние температуры воздуха от −10 °C в феврале до 15 °C в августе. Среднегодовая норма осадков (в виде дождей) .

Хозяйственное значение 
До прихода европейцев южные берега залива часто посещались индейцами народа микмак, которые вели в этом районе сезонную заготовку рыбы. Северный берег населяли инуиты. Первое документированное посещение европейцами состоялось в 1534 году, когда залив обследовал Жак Картье, но Канадская энциклопедия указывает, что, вероятно, уже до него в заливе появлялись баскские рыбаки.

В конце XX — начале XXI века акватория залива — место активного судоходства; залив Святого Лаврентия, впадающая в него одноимённая река и система Великих озёр представляют собой водный путь в глубину Североамериканского континента, доступный для крупнотоннажных грузовых судов. Шельф, который также далеко выходит в Атлантический океан, интенсивно эксплуатируется в рыбном промысле (пикша, морской окунь, палтус, камбала, сельдь и др.). В заливе добывается около четверти всей рыбы в Канаде, как по объёму, так и по стоимости.

Порты:
 Квебек (в устье р. Святого Лаврентия),
 Сет-Иль.

Экология 
Часть берега залива, острова Святого Павла и Кейп-Бретон — охраняемая Канадской береговой охраной природная территория. Ряд мелких островов в заливе — место сезонных миграций различных птиц, охраняются Канадской службой дикой природы. На берегах залива расположено несколько национальных парков Канады:
 северная часть эстуария реки Святого Лаврентия входит в состав национального морского парка Сагеней-Сен-Лоран;
 в северной части острова Принца Эдуарда находится одноимённый национальный парк;
 на северном побережье Нью-Брунсвика — национальный парк национальный парк Кучибоквак;
 в северной части острова Кейп-Бретон — национальный парк Кейп-Бретон-Хайлендс;
 на северо-западе острова Ньюфаундленд — национальный парк Грос-Морн.

Близ мыса Гаспе в юго-восточной части провинции Квебек находится провинциальный парк Форийон.

Залив Святого Лаврентия состоит из трёх отдельных экосистем:
 Шельф Норт-Галф () — мелководная северная часть залива.
 Магдаленские отмели (, по названию островов Мадлен) — мелководная южная часть залива.
 Лаврентийский канал () — глубоководная центральная часть залива.

См. также 
 Залив Лаврентия

Примечания 

Заливы Атлантического океана
Объекты, названные в честь святых
Заливы Канады
Эстуарии
Заливы Квебека
Заливы Нью-Брансуика
Заливы Новой Шотландии
Водные объекты Острова Принца Эдуарда
Заливы Ньюфаундленда и Лабрадора